Roquemaure (Gard), comune francese del dipartimento del Gard
Roquemaure (Tarn), comune francese del dipartimento del Tarn